Iàkovlev (fabricant d'avions), empresa russa que dissenya i fabrica avions.
 Biografies:
 Aleksandr Aleksàndrovitx Iàkovlev, arquitecte rus i soviètic
 Aleksandr Nikolàievitx Iàkovlev, ambaixador soviètic al Canadà del 1973 al 1983
 Aleksandr Serguéievitx Iàkovlev, enginyer aeronàutic rus
 Aleksandr Nikolàievitx Iàkovlev, polític rus, considerat un dels principals "arquitectes" de la perestroika.
 Aleksandr Ivànovitx Iàkovlev, entomòleg i artista rus
 Anatoli Iàkovlev, cap dels espies soviètics a Nova York a mitjans de la dècada del 1940
 Arina Iàkovleva, infermera que donà a Puixkin l'amor per la llengua russa
 Borís Iàkovlev, participant soviètic a la Copa del Món de Marxa Atlètica
 Dima Iàkovlev, nen adoptat rus el cas del qual va acabar conduint a la Llei Dima Iàkovlev
 Guennadi Iàkovlev, botànic rus
 Iàkov Arkàdievitx Iàkovlev, polític soviètic
 Iegor Vladímirovitx Iàkovlev, polític i periodista soviètic
 Ielena Iàkovleva, actriu russa
 Iuri Iàkovlev, diverses persones amb aquest nom
 Ivan Iàkovlev, (1848-1930), lingüista i pedagog txuvaix, col·laborador de Nikolai Ilminski
 Kornil Iàkovlev, cosac del Don que va derrotar Stenka Razin
 Lora Iàkovleva, escaquista russa
 Natàlia Iàkovleva (jugadora d'handbol), esportista kazakh
 Natàlia Iúrievna Iàkovleva, nedadora russa
 Nikolai Dmítrievitx Iàkovlev, mariscal de l'Exèrcit Roig
 Olga Vitàlievna Iàkovleva, cantant russa més coneguda com a Óriga
 Pàvel Vladímirovitx Iàkovlev, futbolista rus
 Pósnik Iàkovlev, arquitecte de la catedral de Sant Basili
 Roman Iàkovlev, jugador de voleibol rus
 Serguei Iàkovlev (Almati, 1976), ciclista kazakh 
 Vadim Iàkovlev, comandant dels cosacs
 Valentina Iàkovleva, nedadora soviètica
 Varvara Alekséievna Iàkovleva, monja russa
 Varvara Nikolàievna Iàkovleva, bolxevic
 Vassili Nikolàievitx Iàkovlev, pintor soviètic
 Vassili Vassílievitx Iàkovlev, polític bolxevic d'origen finlandès
 Vladímir Anatólievitx Iàkovlev, polític rus
 Aleksandra Ievguénievna Iàkovleva, coneguda habitualment com a Sandra Jakovleff, soprano russa i francesa.
 Aleksandr Ievguénievitx Iàkovlev, germà de l'anterior, conegut habitualment com a Alexandre Iacovleff, pintor i artista gràfic rus naturalitzat francès.